Onderdistrict in Indonesië
 Bojong (Pandeglang), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Bojong (Pekalongan), een onderdistrict van het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Bojong (Purwakarta), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Bojong (Tegal), een onderdistrict van het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Bojong (Sekampung Udik), een plaats in het regentschap Lampung Timur in Lampung
 Bojong (Ngombol), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Bojong (Purbalingga), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Bojong (Wonosegoro), een plaats in het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
 Bojong (Banjarwangi), een plaats in het regentschap Garut in West-Java
 Bojong (Bungbulang), een plaats in het regentschap Garut in West-Java
 Bojong (Cilimus), een plaats in het regentschap Kuningan in West-Java
 Bojong (Karangtengah), een plaats in het regentschap Cianjur in West-Java
 Bojong (Kemang), een plaats in het regentschap Bogor in West-Java
 Bojong (Kramatmulya), een plaats in het regentschap Kuningan in West-Java
 Bojong (Nagreg, Bandung), een plaats in het regentschap Bandung in West-Java
 Bojong (Pameungpeuk), een plaats in het regentschap Garut in West-Java
 Bojong (Rongga), een plaats in het regentschap Bandung Barat in West-Java
 Bojong (Tenjo), een plaats in het regentschap Bogor in West-Java
Station in Indonesië
 Station Bojong, een spoorwegstation in Ciamis in de provincie West-Java